Уранијум оксид је оксид хемијског елемента уранијума.

Метал уранијум гради неколико оксида:
 уранијум диоксид или уранијум(-{IV}-) оксид (-{UO2}-, минерал уранинит)
 уранијум триоксид или уранијум(-{VI}-) оксид (-{UO3}-)
 триуранијум октаоксид (-{U3O8}-, најстабилнији уранијум оксид; жути колач обично садржи око 70 до 90 посто триуранијум октаоксида)
 уранил пероксид (-{UO2O2}- или -{UO4}-)

Уранијум диоксид (-{UO2}-) оксидира у контакту са кисеоником (-{O2}-) да би се добио триуранијум октаоксид.

-{3  +  → }-     на -{700°C (970 K)}-

Препарат 38 
Током Другог светског рата, Препарат 38 је био кодни назив (криптоним) за уранијум оксид коришћен од стране немачких научника.

Референце 

Уранијум
Оксиди